Fleurette est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Fleurette, nom commun français qui signifie « petite fleur » ;
 Crème fleurette ou fleur de lait, produit agricole alimentaire issu du lait cru.

Prénom 
Fleurette est un prénom français notamment porté par :
  (1941-), escrimeuse canadienne ;
 Fleurette de Nérac (morte en 1592), paysanne française et l'une des premières maîtresses du futur , alors prince de Navarre.

Patronyme 
Fleurette est un patronyme français particulièrement fréquent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges où il est né. 

Selon les statistiques de l'INSEE, 247 personnes sont nées de 1891 à 1990 avec le patronyme Fleurette en France, dans 22 départements. Les Vosges restent pendant ces 100 ans le premier département français pour la présence de ce patronyme.

Botanique 
 Rosa 'Yellow Fleurette', cultivar de rose.

Divers 
 Fleurette, fabricant de camping-cars français.
 Fleurette, séries d’albums de Sylvain et Sylvette, bandes dessinées créée par Maurice Cuvillier.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien